Babiogórski Park Narodowy
 Białowieski Park Narodowy
 Biebrzański Park Narodowy
 Bieszczadzki Park Narodowy